Dit is een lijst van planetoïden 22301-22400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (22301) - || 1990 OB1|| 22 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (22302) - || 1990 OG4|| 24 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (22303) - || 1990 QE4|| 23 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (22304) - || 1990 RU9|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (22305) - || 1990 SD2|| 17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (22306) - || 1990 SF4|| 23 september 1990 || K. J. Lawrence
|-
| (22307) - || 1990 SU4|| 16 september 1990 || A. Mrkos
|-
| (22308) - || 1990 UO4|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (22309) - || 1990 VO4|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (22310) - || 1990 WU1|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (22311) - || 1991 EF2|| 10 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (22312) Kelly || 1991 GW1|| 14 april 1991 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (22313) - || 1991 GP3|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (22314) - || 1991 GV3|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (22315) - || 1991 GA4|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (22316) - || 1991 LO1|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (22317) - || 1991 LL2|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (22318) - || 1991 PG1|| 15 augustus 1991 || E. F. Helin
|-
| (22319) - || 1991 PX6|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (22320) - || 1991 PH18|| 8 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (22321) - || 1991 RP || 4 september 1991 || E. F. Helin
|-
| (22322) Bodensee || 1991 RQ4|| 13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (22323) - || 1991 RC6|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (22324) - || 1991 RQ9|| 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (22325) - || 1991 RE19|| 14 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (22326) - || 1991 SZ || 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (22327) - || 1991 TS || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (22328) - || 1991 VJ1|| 4 november 1991 || S. Otomo
|-
| (22329) - || 1991 VT5|| 2 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (22330) - || 1991 VU5|| 2 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (22331) - || 1992 AC1|| 10 januari 1992 || A. Sugie
|-
| (22332) - || 1992 DD8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (22333) - || 1992 DG10|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (22334) - || 1992 ES6|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (22335) - || 1992 ED18|| 3 maart 1992 || UESAC
|-
| (22336) - || 1992 EA19|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (22337) - || 1992 EV32|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (22338) Janemojo || 1992 LE || 3 juni 1992 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (22339) - || 1992 OL3|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (22340) - || 1992 OM6|| 30 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (22341) Francispoulenc || 1992 PF || 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (22342) - || 1992 RW2|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (22343) - || 1992 RM5|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (22344) - || 1992 RJ7|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (22345) - || 1992 SP2|| 23 september 1992 || E. F. Helin
|-
| (22346) Katsumatatakashi || 1992 SY12|| 28 september 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (22347) Mishinatakashi || 1992 SE13|| 30 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (22348) Schmeidler || 1992 SA17|| 24 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (22349) - || 1992 UH || 19 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (22350) - || 1992 US || 21 oktober 1992 || A. Sugie
|-
| (22351) Yamashitatoshiki || 1992 UT2|| 19 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (22352) Fujiwarakenjiro || 1992 UP3|| 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (22353) - || 1992 UA6|| 28 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (22354) Sposetti || 1992 UR8|| 31 oktober 1992 || F. Börngen
|-
| (22355) Yahabananshozan || 1992 WD1|| 16 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (22356) Feyerabend || 1992 WS6|| 19 november 1992 || Spacewatch
|-
| (22357) - || 1992 YJ || 22 december 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (22358) - || 1993 FK11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (22359) - || 1993 FR11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (22360) - || 1993 FT11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (22361) - || 1993 FN14|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (22362) - || 1993 FY19|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (22363) - || 1993 FX21|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (22364) - || 1993 FJ33|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (22365) - || 1993 FQ43|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (22366) Flettner || 1993 MT || 21 juni 1993 || Spacewatch
|-
| (22367) - || 1993 MZ || 18 juni 1993 || R. H. McNaught
|-
| (22368) - || 1993 PV3|| 14 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (22369) Klinger || 1993 SE3|| 18 september 1993 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (22370) Italocalvino || 1993 TJ2|| 15 oktober 1993 || Bassano Bresciano
|-
| (22371) - || 1993 TA16|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (22372) - || 1993 TD28|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (22373) - || 1993 TJ31|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (22374) - || 1993 TX33|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (22375) - || 1993 TF34|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (22376) - || 1993 TX38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (22377) - || 1993 UW6|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (22378) Gaherty || 1994 AY10|| 8 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (22379) Montale || 1994 CO1|| 10 februari 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (22380) - || 1994 CF10|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (22381) - || 1994 CN10|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (22382) - || 1994 CY16|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (22383) Nikolauspacassi || 1994 EL || 5 maart 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (22384) - || 1994 EZ6|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (22385) Fujimoriboshi || 1994 EK7|| 14 maart 1994 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (22386) - || 1994 PF14|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (22387) - || 1994 PN14|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (22388) - || 1994 PC15|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (22389) - || 1994 PC21|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (22390) - || 1994 PA23|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (22391) - || 1994 PE26|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (22392) - || 1994 PT27|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (22393) - || 1994 QV || 29 augustus 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (22394) Kondouakira || 1994 TO || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (22395) Ourakenji || 1994 TD3|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (22396) - || 1994 VR || 3 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (22397) - || 1994 VV2|| 4 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (22398) - || 1994 WF1|| 27 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (22399) - || 1995 CB || 1 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (22400) - || 1995 CC || 1 februari 1995 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten